Paweł Wojciechowski (ur. 1960) – polski ekonomista i dyplomata, minister finansów, ambasador – stały przedstawiciel przy OECD
 Paweł Wojciechowski (ur. 1984) – polski piłkarz
 Paweł Wojciechowski (ur. 1989) – polski lekkoatleta (skoczek o tyczce), medalista mistrzostw świata i Europy
 Paweł Wojciechowski (ur. 1990) – polski piłkarz
 Paweł Wojciechowski – polski prawnik, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
 Paweł Wojciechowski – polski informatyk, nauczyciel akademicki Politechniki Poznańskiej